Мост, также МОСТ, Most или MOST — может означать:
 Мост — инженерное сооружение.
 Мост в деревянном зодчестве — пол деревянного рубленого строения; помост, настил из досок, брёвен и тому подобное.
 Мост — название в старину на Руси уличной мостовой от мощения улиц мостами (то есть лесом вообще).
 Мост — зубной мостовидный протез, планка, на которой укреплён ряд искусственных зубов.
 Most — яблочное вино в Австрии, Швейцарии, Южной Германии.

Конструкции и механизмы 
 Мост (механизм) — часть часового механизма.
 Мост (автомобиль) — часть шасси автомобиля, трактора, расположенная над осями и связанная с колёсами.
 Мост крана — несущая конструкция подъёмного крана мостового типа, предназначенная для движения по ней грузовой тележки.
 Транспортно-отвальный мост — автоматизированный агрегат для перемещения и складирования вскрышных пород во внутренние отвалы карьеров.
 Перегрузочный мост, мостовой перегружатель — вид мостового подъёмного крана.

В науке 
 Мост мозга (Варолиев мост) — отдел ствола головного мозга.
 Мост (теория графов) — ребро, удаление которого увеличивает количество компонент связности.
 Мост (шаблон проектирования) — шаблон проектирования в программировании.
 most — программы для терминальных пейджеров в Unix, OpenVMS, MS-DOS, Windows и Unix-подобные системы, используемые для просмотра (но не изменения) содержимого текстового файла по одному экрану за раз.
 
 Мост СВЧ — направленный ответвитель с переходным ослаблением 3 дБ.
 Северный и южный мосты — контроллеры, элементы материнской платы персонального компьютера.
 Сетевой мост — сетевое оборудование второго уровня для ограничения домена коллизий.

Фамилия 
  (1917—2006) — американский гимнаст.
  (род. 1953) — американский актёр.
  (род. 1968) — редактор газеты The Boston Globe.
 Мост, Гленн Уоррен (1952) — американский классицист и компаративист.
  (род. 1960) — американский кинопродюсер.
  (1923—1993) — американский спортивный диктор, лауреат Премии Курта Гауди в категории электронных СМИ (1993).
 Мост, Иоганн Йозеф (1846—1906) — немецкий политик, деятель рабочего движения.
  (род. 1993) — нидерландская футболистка, чемпионка Нидерландов в составе клуба «Аякс» (2017).
  (наст. имя — Майкл Питер Хейс; 1938—2003) — английский продюсер.
  (1930—2013) — американский джазовый флейтист и тенор-саксофонист.

В географии 
 Адамов Мост — цепь отмелей и небольших коралловых островов между полуостровом Индостан и островом Цейлон.

Топоним 
 МОСТ — студенческий театр МГУ.
 Мост — город в Чехии.
 Мост — один из семи районов Устецкого края Чешской Республики, административный центр города Мост.
  — кольцевая гоночная трасса в чешском городе Мост.
 Мост — село в Кырджалийской области Болгарии.
 Мост — посёлок в Плесецком районе Архангельской области России.
  — сомон () провинции Ховд в западной Монголии.

В обществе 
 Мост — политическая партия в Словакии, представляющая преимущественно интересы венгерского меньшинства.
 Мост — сербский кабельный телеканал, вещающий в Сербии (Косово), в общине Звечан.
 Группа «Мост» — российское акционерное общество.
 Мост-Банк — российский банк.
 Медиа-Мост — российский медиа-холдинг.
 Кредит-мост (бридж-кредит, промежуточный кредит) — краткосрочный кредит на эксплуатационные расходы либо для урегулирования срочной финансовой проблемы.

В искусстве 
 Мост (литография) — литография нидерландского графика Маурица Корнелиса Эшера.
 Мост (арт-группа) — художественная группа в Германии начала XX века, положившая начало экспрессионизму.
 В музыке
 Мост (рок-группа) — советская хард-рок-группа.
 Мост (музыка), или бридж — небольшая музыкальная вставка, соединяющая две части песни (например, куплет с припевом).
 Мост (альбом) — альбом Вячеслава Бутусова.
 Художественная литература
 Мост (роман) — роман британского писателя Иэна Бэнкса.
 Мост (рассказ) — рассказ-зарисовка писателя Франца Кафки.

В спорте 
 Гимнастический мост — положение тела, приём, при котором исполнитель, запрокинувшись назад, опирается на ступни ног и на голову или на ладони.

См. также 

 Мост Европы
 Мостик
 Мосток
 Мосты
 Мостни
 Мостная
 MOST
 Строится мост